Por Shi, pode estar à procura de:

 Shi, acrônimo de seno hiperbólico integral;
 Shi, peça do xadrez chinês;
 Shi, um dos sufixos japoneses;
 Shi (personagem), personagem de histórias em quadrinhos.

Desambiguação